Adolf Bernhard Meyer, een Duits antropoloog en natuurkundeleraar
 Adolf Meyer (psychiater), een Zwitsers psychiater
 Adolf Meyer (ingenieur), een Zwitsers ingenieur
 Adolf Meyer (architect), een Duits architect en ontwerper
 Adolf Meyer-Abich, een Duits filosoof, geschiedkundige en professor